Beschi ist der Familienname folgender Personen:

 Costanzo Beschi (1680–1747), italienischer Jesuitenmissionar und Kenner der Tamilliteratur Südindiens
 Eduard von Beschi (1848–1916), k. u. k. Offizier (Feldzeugmeister) ungarischer Abstammung
Francesco Beschi (* 1951), Bischof von Bergamo
Paolo Beschi (* 1953), italienischer Musiker